«Химера» — седьмой студийный альбом российской фолк-рок группы «Мельница», вышедший 15 октября 2016 года.

Об альбоме 
«Химера» — вторая часть задуманного группой концептуального диптиха, первая часть которого — «Алхимия» — вышла 9 октября 2015 года. 14 октября 2016 года — за день до релиза альбома — в «Чартовой дюжине» состоялась премьера песни «Любовь во время зимы». 26 октября того же года в Москве стартовал тур в поддержку альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Наталья О’Шей — вокал, бэк-вокал, кельтская арфа, аранжировки
 Сергей Вишняков — гитары, электроника, клавишные, бэк-вокал, аранжировки
 Алексей Орлов — виолончель, электровиолончель
 Алексей Кожанов — бас-гитары, электроника, аранжировки
 Дмитрий Фролов — барабаны, перкуссия
 Дмитрий Каргин — флейта, флейта-пикколо, блок-флейта, тин-висл, мелодика
 Борис Истомин — режиссёр записи, сведения и мастеринга

Приглашённые музыканты 
 Борис Гребенщиков — вокал (4)
 Александр Шимчук — ирландская волынка (8)
 Михаил Смирнов — аккордеон (1, 7)
 Сергей Клевенский — лоу-висл, тин-висл, волынка-клевенка (4)
 Артём Якушенко (Two Siberians [Белый острог]) — электроскрипка (11)
 Струнный квартет Main Strings: Асия Абдрахманова (скрипка), Светлана Рамазанова (скрипка), Антонина Попрас (альт), Анна Зарубина (виолончель) — (4, 8)

Альбом записан на студиях Vintage Recording Studio и ГИТИС.

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте группы
 

Альбомы группы «Мельница»
Альбомы Navigator Records